Бара́ки — посёлок в Судогодском районе Владимирской области России, входит в состав Вяткинского сельского поселения.

География 
Деревня находится в 12 км к югу от Владимира и в 24 км к северо-западу от райцентра Судогды близ автомобильной дороги Р-132 «Золотое кольцо».

История 
Деревня Бараки выросла на Владимирском тракте, по которому шли в Сибирь осуждённые на каторгу, ровно в одном этапе — пятнадцати верстах — от Владимира.

До революции деревня в составе Подольской волости Владимирского уезда, с 1926 года — в составе Владимирской волости. В 1926 году в деревне было 85 дворов.

С 1929 года деревня являлась центром Бараковского сельсовета Владимирского района Владимирского округа Ивановской Промышленной области, с 1936 года — в составе Ивановской области, с 1944 года — в составе Владимирской области, с 1965 года — в составе Судогодского района, с 2005 года — в составе Вяткинского сельского поселения.

30 марта 2015 года митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий (Смирнов) освятил закладной камень православного храма во имя преподобного Сергия Радонежского. Строительство храма было завершено в 2017 году, а 25 марта 2018 года состоялось великое освящение.

Население

Примечания

Ссылки 
 На сайте «Виртуальный Владимир»

Населённые пункты Судогодского района